El término GTR puede referirse a:

 GTR: es un supergrupo británico de rock progresivo.
 GTR: es el álbum debut (1986) de la banda homónima.
 GTR: abreviatura del Generador termoeléctrico de radioisótopos.
 GTR Enterprices: sinónimo de BPR Global GT Series.
GTR2: abreviatura de GTR2 - FIA GT Racing Game.